12-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди женщин прошёл с 28 по 30 июня 2013 года в Бормле (Мальта) с участием 5 национальных сборных команд (финальный турнир) . Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Кипра.

Соревнования одновременно являлись одним из групповых турниров квалификации чемпионата мира 2014.

Формула розыгрыша 
Турнир состоял из двух этапов — квалификационного и финального. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали — по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения 2:3 — по одному, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Квалификация 
Квалификационный турнир прошёл с 22 по 27 июня 2012 года на Мальте и в Люксембурге. Участники — Ирландия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Фарерские острова, Шотландия.

Группа А 
22—24 июня 2012. Бормла (Мальта).

 22 июня: Шотландия — Лихтенштейн 3:0 (25:22, 25:18, 27:25); Кипр — Ирландия 3:0 (25:15, 25:11, 25:11); Лихтенштейн — Мальта 3:1 (22:25, 25:15, 25:12, 31:29).
 23 июня: Мальта — Ирландия 3:0 (25:15, 25:22, 25:16); Кипр — Шотландия 3:0 (25:16, 25:16, 25:16); Лихтенштейн — Ирландия 3:2 (25:16, 15:25, 25:23, 23:25, 15:10); Кипр — Мальта 3:0 (25:19, 25:14, 25:16).
 24 июня: Шотландия — Ирландия 3:0 (25:16, 25:17, 25:19); Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:11, 25:13, 25:12); Шотландия — Мальта 3:2 (23:25, 25:13, 25:16, 19:25, 15:11).

Группа В 
25—27 июня 2012. Люксембург (Люксембург).

 25 июня: Сан-Марино — Исландия 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:19); Фарерские острова — Люксембург 3:0 (28:26, 25:21, 25:19).
 26 июня: Сан-Марино — Фарерские острова 3:1 (22:25, 25:20, 25:16, 25:15); Люксембург — Исландия 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).
 27 июня: Исландия — Фарерские острова 3:0 (25:19, 25:14, 25:21); Сан-Марино — Люксембург 3:2 (25:22, 19:25, 23:25, 25:16, 15:8).

Итоги 
По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили по две лучшие команды из групп —  Кипр,  Сан-Марино,  Шотландия,  Люксембург, а также  Мальта как команда страны организатора финала.

Финальный этап 
28—30 июня 2013. Бормла (Мальта).
Финальный этап состоял из однокругового турнира, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

 28 июня: Шотландия — Люксембург 3:2 (25:11, 22:25, 25:22, 22:25, 15:12); Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:14, 26:24, 25:20); Люксембург — Мальта 3:2.
 29 июня: Сан-Марино — Шотландия 3:0 (25:20, 25:17, 25:19); Кипр — Мальта 3:0 (25:21, 25:16, 25:22); Кипр — Люксембург 3:0 (25:10, 25:13, 25:20); Сан-Марино — Мальта 3:1 (25:20, 25:10, 14:25, 25:23).
 30 июня: Кипр — Шотландия 3:1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:21); Сан-Марино — Люксембург 3:2 (25:20, 26:28, 25:14, 18:25, 15:11); Шотландия — Мальта 3:0 (25:22, 25:19, 26:24).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : София Манитару, Эрика Дзембила, Катерина Дзакхаю, Андреа Хараламбус, Элина Петру, Элени Мосфилиоти, Антония Теоти, Андри Иордану, Иоанна Леониду, Андреа Конту, Николина Спиру, Ирина Кудуна. Главный тренер — Эммануил Румелиотис.

 : Маристелла Джулиани, Саманта Джарди, Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Элиза Ридольфи, Сара Грейс Гланси, Элиза Паренти, Агнезе Конти, Кьяра Паренти, Валерия Бенвенути, Мария Камилла Монтирони, Анита Магалотти. Главный тренер — Луиджи Моролли. 

 : Линси Бантен, Лаура Макриди, Джоанн Морган, Кай Уитли, Александра Дикенсон, Дженнифер Том, Линн Битти, Аннека Хастингс, Кэтрин Смай, Кэтлин МакЮин, Наоми Симондс, Элен Кравчик. Главный тренер — Крэйг Фэлл.

Ссылки и источники 
 Сайт ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2012 год в волейболе
2013 год в волейболе